Grätzer steht für:

 Grätzer, eine polnische Weizen-Biersorte

Grätzer oder Graetzer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Graetzer (1875–1911), deutscher Maler, Lithograf und Zeichner jüdischer Abstammung
George Grätzer (* 1936), ungarisch-kanadischer Mathematiker
 Guillermo Graetzer (Wilhelm Grätzer; 1914–1993), argentinischer Komponist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Jonas Graetzer (1806–1889), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Rosi Grätzer (1899–nach 1970), deutsche Gewerkschafterin